Egernfjord kan henvise til flere steder i Sydslesvig:
 Egernførde (Egernfjord by)
 Egernførde Fjord